

Geografia

Austria 
 Waidhofen an der Thaya – città nel distretto di Waidhofen an der Thaya (Bassa Austria)
 Distretto di Waidhofen an der Thaya – distretto con capoluogo Waidhofen an der Thaya
 Waidhofen an der Thaya-Land – comune nel distretto di Waidhofen an der Thaya (Bassa Austria)
 Waidhofen an der Ybbs – città statutaria (Bassa Austria)

Germania 
 Waidhofen – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)